Crozet kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Crozet, Ain, kommun, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Franska sydterritorierna 

 Crozetöarna, ögrupp,

USA 

 Crozet (ort), Virginia, Albemarle County, 

Robotskapade USAförgreningar